Джей Спиринг (; 25 ноября 1988, Уолласи, Уиррал, Мерсисайд) — английский футболист. Воспитанник футбольной академии «Ливерпуля».

Карьера 
Обучаясь в Академии, он выступал на позициях правого защитника и центрального полузащитника, однако без особых успехов. Связано это было, прежде всего, с его недостаточно плотным телосложением. Впоследствии Спиринга стали наигрывать на позиции опорного полузащитника, именно здесь он смог проявить себя с наилучшей стороны.

Он был капитаном молодёжного состава «Ливерпуля», который выиграла Юношеский Кубок Англии, в финале одолев «Манчестер Юнайтед». За год до этого он принял участие в финальном матче этого же турнира, в котором мерсисайдский клуб оказался сильнее сверстников из «Манчестер Сити». Так как большую часть компании 2005—2006 годов Спиринг был травмирован, капитаном команды в это время был Стивен Дарби.

Летом 2007 года Джей вместе с Рэем Паттерилом и Мартином Хансеном перебрался в Мелвуд, чтобы тренироваться вместе с резервами «Ливерпуля». 8 августа 2008 года было объявлено о том, что Джей и пять его товарищей получили новые номера в первой команде клуба. Спиринг сменил свой номер 34 на 26. Дебютировал в матче за «Ливерпуль» в последней игре группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ в декабре 2008 года.

22 марта 2010 года Спиринг был отдан в аренду до конца сезона клубу «Лестер Сити», который боролся за выход в Премьер-лигу. За ту же команду выступал бывший партнёр Джея по резервной команде «Ливерпуля» Джек Хоббс.

В то время, когда у руля «Ливерпуля» команды стоял Рой Ходжсон, Спиринг часто не попадал в основной состав и наигрывался в резервной команде. Однако, когда тренером «красных» стал Кенни Далглиш, Джей все чаще стал попадать в состав первой команды. Нередко он выходил на поле с первых минут, чаще всего в матчах с аутсайдерами и играх в рамках Кубка лиги и Кубка Англии. После завершения сезона 2010/2011 Спиринг подписал с «Ливерпулем» новый контракт.

В 2012 году после увольнения Далглиша менеджером «Ливерпуля» стал Брендан Роджерс. Джей Спиринг оказался не нужен новому тренеру, в частности из-за того, что молодой англичанин не обладал нужным креативом и универсальностью. Спиринг был отдан в аренду в «Болтон Уондерерс», а через год окончательно продан в этот клуб.

30 января 2015 года Спиринг был отдан в аренду клубу «Блэкберн Роверс» до конца сезона 2014/15. Также в его услугах был заинтересован «Уотфорд», но в итоге предпочёл приобрести Бена Уотсона.

Достижения 
 Резервисты и Академия ФК «Ливерпуль»
 Чемпион Премьер-лиги для резервистов: 2007/08
 Обладатель молодёжного Кубка Англии: 2005/06, 2006/07

 «Ливерпуль»
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2012

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru

Футболисты Англии
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Тренерский штаб ФК «Ливерпуль»